Також зустрічається написання Авентін.

 Авентин — один з пагорбів на яких було засновано Рим. 
 Авентин Іоґанн Турмайр — середньовічний німецький історик.